La leona puede hacer referencia a:

 La leona, película argentina de 1964.
 La leona, telenovela mexicana de 1961.
 La leona, telenovela argentina de 2016.
 La Leona, paraje en la provincia de Santa Cruz, Argentina.